Paradrina himaleyica är en fjärilsart som beskrevs av Vincenz Kollar 1844. Paradrina himaleyica ingår i släktet Paradrina och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
himaleyica